Hieronim Wierzbowski (zm. 1665) – wojewoda brzeskokujawski i sieradzki, kasztelan sieradzki
 Hieronim Wierzbowski (1648–1712) – biskup poznański